Pasir Limau Kapas (plaats), een plaats in Indonesië
Pasir Limau Kapas (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing